Локса () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Локса — місто зі статусом самоврядування в повіті Гар'юмаа.
 Локса — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Локса  — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.

Див. також 
 Локша